Водохранилища Украины — водохранилища, расположенные на территории Украины.

Потребности хозяйственного комплекса Украины определили необходимость строительства большого количества водохранилищ и, соответственно, зарегулирования речного стока.

Общая характеристика 
На территории Украины на 01.01.2014 г. функционировало 1103 водохранилища. Они удерживают 55315,8 млн м³ воды (величина полного объема), в частности 8565,8 млн м³ — без 6-и водохранилищ Днепровского каскада и 2-х Днестровских водохранилищ (главного и буферного). В целом, все водохранилища удерживают объём воды, который превышает средний речной сток Днепра.

Наибольшие водохранилища (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское, Каховское) созданы на Днепре с 1930-е по 1970-е годы.

В начале 1980-х годов было создано Днестровское водохранилище. Значительно меньшими являются водохранилища в бассейнах рек Южный Буг, Северский Донец и др..

Последнее время работы по зарегулированию речного стока практически приостановились. В определенной степени это обусловлено значительным использованием наличных природных ресурсов, а также необходимостью значительных средств на любое гидротехническое строительство.

Расположение по областям 
Расположены водохранилища по территории Украины неравномерно.

Наибольшее количество водохранилищ сосредоточено в засушливых центральных и юго-восточных областях: Донецкой (130 водохранилищ), Днепропетровской (101), Кировоградской (84).

Наименьшее количество водохранилищ на своей территории имеют Ивано-Франковская и Черновицкая области — по три.

Передано в аренду местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 431 водохранилище, или 39 % от общего количества по стране.

Наибольше арендованных водохранилищ в Кировоградской (68 %), Донецкой (55 %), Харьковской (54 %), Полтавскй (51 %) областях.

Нет водохранилищ в аренде в Ивано-Франковской, Львовской и Херсонской областях.

Наличие водохранилищ в пределах административно-территориальных образований Украины (без Днепровского каскада и Днестровских водохранилищ) 

Примечание: -* — водохранилищ нет; -** — в аренде водохранилищ нет.

Расположение по речным бассейнам 
Наибольшее количество водохранилищ на Украине сосредоточено в бассейне Днепра (свыше 45 %). Доля бассейна Южного Буга — 17 %, Дона (Северского Донца) — свыше 13 %.

Наличие водохранилищ в пределах речных бассейнов на территории Украины (без Днепровского каскада и Днестровских водохранилищ) 

Примечание: -* — в аренде водохранилищ нет.

Примечания 

Водохранилища Украины
Списки:Украина